District de Mikata (Fukui)
 District de Mikata (Hyōgo)